Tarrafe é o nome dado a duas plantas diferentes:
Em Cabo Verde é a tamarix senegalensis, próxima da tamargueira (ou tamariz) do Sul de Portugal.
Na Guiné-Bissau é a rhizophora mangle, também conhecida como mangue-vermelho.

Desambiguação